L'edizione 1992-93 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Dennis Bergkamp (), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1992-93.
 Fortuna Sittard, Den Bosch e Dordrecht '90 retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1992-1993

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Campionato olandese di calcio